Воймега:

 Воймега — река в Московской области.
 Воймега — московское издательство.